El Trofeu Comte de Godó 1980 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 d'octubre de 1980 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1980
Competicions esportives del 1980 a Catalunya